Paliurus kan syfta på:

 Paliurus (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Paliurus (växter) – ett släkte av växter